Apalachicola bezeichnet:

 Apalachicola (Florida), eine Stadt im US-Bundesstaat Florida
 Apalachicola (South Carolina), Ort im Hampton County – nicht mehr existent
 Apalachicola National Forest, ein Nationalforst im US-Bundesstaat Florida
 Apalachicola River, einen Fluss im US-Bundesstaat Florida
 Apalachicola (Volk), ein Indianerstamm aus dem Südosten der Vereinigten Staaten
 Apalachicola Regional Airport, ein Flughafen im US-Bundesstaat Florida
 Apalachicola Bay Aquatic Preserve, Park im Franklin County, Florida
 Apalachicola Wildlife Management Area, Park im Wakulla County, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Apalachicola Fort, in Holy Trinity, Alabama, ID-Nr. 66000931
 Apalachicola Historic District, in Apalachicola, Florida, ID-Nr. 80000951